Суперкубок Угорщини з футболу 2003  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 липня 2003 року між чемпіоном Угорщини клубом МТК та володарем кубка Угорщини клубом Ференцварош.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на magyarfutball 

2003
Угорщина
Липень 2003
2003 в угорському спорті